A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 20 km-es gyaloglás versenyszámát augusztus 16-án rendezték.

A kvalifikáció során az A-szint 1:23:00 másodperc, míg a B-szint 1:24:30 másodperc volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően ezek a rekordok voltak érvényben a férfi 20 km-es gyaloglásban:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 

Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Végeredmény

Források 

F20000